Reprezentacja Łotwy w unihokeju mężczyzn – drużyna reprezentująca Łotwę w rozgrywkach międzynarodowych w unihokeju mężczyzn.

Historia 
Reprezentacja Łotwy swój pierwszy mecz międzypaństwowy rozegrała w 1995 r. na Mistrzostwach Europy w Szwajcarii. Największym sukcesem Łotyszów jest czterokrotne zdobycie 5. miejsca na Mistrzostwach Świata w 2006,2008,2010 i 2014..

Udział w imprezach międzynarodowych

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwach Świata

Kwalifikacje do MŚ

Przypisy

Zobacz też 
 Reprezentacja Łotwy w unihokeju kobiet

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Łotewskiej Federacji Unihokeja

Łotwa
Unihokej